Salami steht für

 Salami, eine Dauerwurstsorte
 Salami (Distrikt), Verwaltungseinheit der iranischen Provinz Razavi-Chorasan
 Salami (Stadt), Stadt in der iranischen Provinz Razavi-Chorasan

Salami ist der Familienname folgender Personen:
 Adigun Salami (* 1988), nigerianischer Fußballspieler
 Gbolahan Salami (* 1991), nigerianischer Fußballspieler
 Hussein Salami (* 1960), iranischer Generalmajor und Kommandeur der Iranischen Revolutionsgarde (Pasdaran)
 Ismāʾīl Salāmī (* 1968), persischer Schriftsteller, Lexikonschreiber und Iranologe 
 Khadija al-Salami (* 1966), jemenitische Filmemacherin

Siehe auch:
 Salamis